Wine steht für:

 Wine, Software
 Wine (Bischof) (auch Wini; † vor 672), Bischof von Winchester und London 

Wine ist der Familienname folgender Personen:
 Bobi Wine (eigentlich Robert Kyagulanyi Ssentamu; * 1982), ugandischer Politiker und Musiker
 Maria Wine (eigentlich Karla Lundkvist; 1912–2003), schwedische Schriftstellerin und Dichterin
 Scott Wine (* 1967), US-amerikanischer Manager und Vorstandsvorsitzender von CNH Industrial
 Sherwin Wine (1928–2007), US-amerikanischer Rabbi
 Toni Wine (* 1947), US-amerikanischer Songwriter

Siehe auch:

 Wein (Begriffsklärung)
 Wiene
 Vine